Manastirisjte kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Manastirisjte (berg), Oblast Sofija grad, 
 Manastirisjte (distrikt), Vratsa, Obsjtina Chajredin, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar